New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2008 – trzydziesta druga edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 12–13 stycznia 2008 roku w Queenstown.

Po raz piąty turniej odbył się na Queenstown Recreation Ground, ponownie z udziałem szesnastu zespołów, a wyłonione one zostały we wcześniejszych eliminacjach. Pierwszy raz wprowadzono opłatę za wejście na stadion, bilet kosztował 5 NZD.

Po pierwszym dniu zawodów najpoważniejszym kandydatem do zwycięstwa wydawała się drużyna Canterbury, jednak czwarty tytuł z rzędu zdobył zespół Auckland, a najlepszym graczem turnieju został przedstawiciel finalistów, David Raikuna.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2008
2008 w rugby union
2008 w Nowej Zelandii